Orășanu (Orășeanu), Orașan (Orășan, Orășean):
 Alexandru Orășanu, un general român
 Nicolae T. Orășanu
 Răzvan Orășanu, un economist român

Orăsan 
 Vicențiu Valentin Orăsan (1874, Aranyos-Egerbegy (Viișoara)  1961), preot, învățător

Vezi și 
 Orăști (dezambiguizare)
 Orăștioara (dezambiguizare)
 Orășeni (dezambiguizare)
 Orăscu (dezambiguizare)

 Orăștie
 Vărășeni
 Vărădia

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania